Phường 13 (Phú Nhuận)
Phường 13 (Quận 11)
Phường 13 (Quận 8)
Phường 13 (Tân Bình)
Phường 13 (Quận 10)
Phường 13 (Gò Vấp)
Phường 13 (Bình Thạnh)
Phường 13 (Quận 6)
Phường 13 (Quận 5)
Phường 13 (Quận 4)
Phường 13 (Quận 3)